Die Abkürzung ATSB steht für:
 Arbeiter-Turn- und Sportbund
 Australian Transport Safety Bureau

ATSB